Szeles József (1844–1922) színész
 Szeles József (1965) színész